Momsen ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Momsen (* 1966), deutscher Hochschullehrer
 Charles Momsen (1896–1967), US-amerikanischer Vizeadmiral und Pionier der U-Boot-Rettung für die United States Navy
 Christian Ludolf Momsen (Taufregister), später Christian Mommsen (1868–1927), deutscher Landwirt und Tierzuchtdirektor
 Gundula Momsen-Pflanz (* 1976), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Hans Momsen (1735–1811), deutscher Gelehrter, Namensgeber der Hans-Momsen-Schule und des Hans-Momsen-Preises
 Ingwer Ernst Momsen (* 1937), deutscher Geograph, Historiker und Bibliothekar
 Julius Momsen (1866–1940), deutscher Landwirt und Politiker
 Max Momsen (1896–1939), deutscher nationalsozialistischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Taylor Momsen (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Ulf Momsen (* 1967), deutscher Handballspieler
 Werner Momsen (* 1966), deutscher Puppenspieler, Radiomoderator und Autor, siehe Detlef Wutschik

Momsen bezeichnet:
 die USS Momsen (DDG-92), Zerstörer der US-Marine
 die Momsen-Lunge, einen Tauchretter

Siehe auch:
 Mommsen